Ribenizza (Ribnica) – cittadina della Slovenia Sudorientale
 Ribenizza (Ribnica) – frazione di San Pietro del Carso nella Carniola Interna-Carso